Антианира () — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии
 Антианира — царица амазонок;
 Антианира — дочь Менетия, мать аргонавтов близнецов Эхиона и Еврита от Гермеса;
 Антианира — дочь Ферета, мать аргонавта Идмона от Аполлона.

Примечания

Литература